Тризна — похоронний обряд у древніх слов'ян.
 Тризна — поема Т. Г. Шевченко.
 Тризна — радянський фільм туркменського режисера Булата Мансурова.
 Трізна (Trizna) — російський рок-гурт.
 Тризна — річка в Рокітнівському районі Рівненської області, права притока Ствиги.

Прізвище 

Тризни — білоруський та український шляхетний рід, що походить від православних бояр Брянського князівства.

Тризна — українське та білоруське прізвище.

Відомі особи:
 Тризна Валентин Сергійович — український діяч, машиніст гірничих виймальних машин, народний депутат України 1-го скликання.
 Теофіл-Іван Тризна ( 1645) — державний та військовий діяч Речі Посполитої.
 Тризна Йосиф ( близько 1655) — церковний діяч, письменник.
 Тризна Олександр Андрійович — український політик, педагог, депутат Верховної Ради України 1-го скликання.

Білоруські прізвища
Українські прізвища